Wrangel, (někdy přepisováno jako Wrangell) je baltsko-německý šlechtický rod, řazený mezi švédské i ruské šlechtické rody.

Významné osobnosti 
 Herman Wrangel, švédský generální guvernér a státní rada Livonska, polní maršál
 Carl Gustav Wrangel (1613–1676), švédský polní maršál a politik (syn Hermana Wrangela)
 Ferdinand Petrovič Wrangel (1797–1870), admirál ruského carského námořnictva, polárník a guvernér tehdejší Ruské Aljašky
 Pjotr Nikolajevič Wrangel (1878–1928), ruský bělogvardějský generál
 Friedrich Graf von Wrangel (1784–1877), pruský polní maršál 

Wrangel (Wrangell) může označovat i tato místa na Sibiři a Aljašce pojmenovaná po Ferdinandu Wrangelovi:
 Wrangelův ostrov (Ostrov Wrangel) – ruský ostrov v Arktickém oceánu
 Wrangell – ostrov u Aljašky
 Wrangell-St. Elias National Park and Preserve – národní park (Aljaška)
 Wrangell – úžina mezi ostrovem Mitkof a Kupreanof v souostroví Alexander
 Wrangell – pohoří na Aljašce a v teritoriu Yukon
 Wrangell – sopka v tomto pohoří
 Wrangell-Petersburg Census Area na Aljašce

Švédské šlechtické rody
Ruské šlechtické rody